Bylina je pojem užívaný ve více významech:

 Bylina – rostlina s dužnatým stonkem
 léčivá bylina
 bylina (pověst) – ruský epos

místní názvy
 Bylina – menší sídelní útvar v Polsku v Pomořském vojvodství
 Bylina – řeka v Polsku v Lublinském vojvodství

další názvy
 Bylina – ruská letecká společnost sídlící na letišti Bykovo

příjmení osob
 Michał Bylina – polský malíř

podobná slova
 Bílina
 Bilina

Externí odkazy